Agbanou  steht für:

 Agbanou (Benin), Arrondissement im Departement Atlantique in Benin
 Victor Agbanou (* 1945), beninischer Geistlicher und Bischof von Lokossa